Edgar Ruben Garfias (Tennessee, 23 de julho  1960) é um ator de televisão e cinema americano. Atuou como Luis Gotaroem Brooklyn Nine-Nine e Ricardo Magalles como ator convidado em The Good Doctor.

 Carreira 
Em 2001 ele estrelou o filme  'The Barrio Murders' '' com Noel Guglielmi e Nena Quiroz

Como ator, Garfias interpretou o papel de Rafa no filme  Ladrão que rouba ladrão com Fernando Colunga, Miguel Varoni, Gabriel Soto, Saúl Lisazo, Julie Gonzalo, Soyna Smith, Ivonne Montero e  Óscar Torre.

Em 2008 ele interpretou o Presidente Klaus no filme Super Agent 86: Bruce e Lloyd's Fora de Controle. Mais tarde, o Sr. Suárez volta a interpretar em O jogo perfeito.

Ele também participou de um filme de terror Insidious: Capítulo 3 como Ernesto. Ele então participou de séries como The Good Doctor, The Mentalist, Criminal Minds, The Terror, Brooklyn Nine-Nine e Rosewood.

Em 2017 ele apareceu como uma performance especial da série Grey's Anatomy temporada 14 episódio 21 como "Bob". Em 2019 ele fez sua estréia como a voz de Héctor Casagrande em Los Casagrande, uma série de animação da Nickelodeon.

Em 2021, o elenco do filme  Paradise Cove se juntou ao ator Sheriff Garcia.

Filmografia

Filmes

Televisão

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos